Bundesrepublik Deutschland
 Belfast Roller Derby
 Bristol Roller Derby
 Kod IATA amerykańskiego lotniska Brainerd Lakes Regional Airport w Brainerd